Schlimmbach kann stehen für:

 Schlimmbach, andere Schreibweise des Familiennamens von Johann Caspar Schlimbach (1777–1861), Orgel- und Instrumentenbauer

 Schlimmbach (Fischbach), auch Schlemmbach, linker Zufluss der Fischbachs (zur Kyll in Birresborn) vor Birresborn, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Schlimmbach (Holzbach), linker Zufluss des Holzbachs (zur Wied bei Döttesfeld) vor Dierdorf, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Schlimbach